Houma – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Luizjana
 Houma – miasto w Chinach
 Houma – miejscowość na Tonga
 Houma – plemię indiańskie